Swine steht für:
 Swine, deutscher Name für die Świna, Meeresarm der Ostsee bei Swinemünde
 Swine (auch Aschwöne), deutscher Name für den Fluss Putilowka im Oblast Kaliningrad
 Swine (Lied), Lied der US-Sängerin Lady Gaga

Siehe auch:
 Swine Hill, Hügel an der Rymill-Küste, Palmerland, Antarktika
 Westswine, historischer Ortsteil von Swinemünde